AQJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aqaba (Giordania)